Kiskőháti-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kiskőháti-barlang, a Kis-kőháti-zsomboly másik neve.
 Kiskőháti barlang, a Kőháti-barlang másik neve.